Sägebächle ist ein Gewässername:

 Sägebächle (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Niedermühle, Stadtteil Immeneich, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sägebächle (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Riedmatt, Stadtteil Karsau, Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sägbach